

Географічні об'єкти 
  Гайдош‎ — село в Ужгородському районі Закарпатської області

Прізвище 

Гайдош () — угорське прізвище.

 Жолт Гайдош (1993) — угорський футболіст, півзахисник.
 Іштван Гайдош (1971) — український політик угорського походження, народний депутат України.
 Павел Гайдош (1936) — чехословацький гімнаст, учасник Олімпійських ігор 1960 та 1964, син Яна Гайдоша.
 Ян Гайдош (1903—1945) — чехословацький гімнаст, призер олімпійських ігор, чемпіон світу.

Угорські прізвища